

Personnalités 

 Anne Gabriel de Boulainvilliers (1724-1798), un conseiller du roi, président du Parlement et dernier prévôt de Paris, conservateur des privilèges de l'université de Paris, lecteur de la chambre du Roi, grand prévôt et maître des cérémonies de l'ordre de Saint-Louis, lieutenant du Roi et gouverneur de l'Île-de-France. Il est, par les femmes,  le petit-fils d'Henri de Boulainvilliers ;
 Henri de Boulainvilliers ou Henry de Boulainviller, un historien et astrologue français du , issu de la branche normande de la famille ;
 Joseph de Boulainvilliers de Croÿ (?-1795), militaire français et chef chouan. Il est le dernier représentant mâle de la branche bretonne de la famille.
 Perceval de Boulainvilliers, un conseiller et chambellan du Roi Charles VII.

Toponyme 

 Boulainvillers, un hameau de la commune d'Hornoy-le-Bourg dans le (département de la Somme, France) ;
 le château de Boulainvilliers, un ancien château du  de Paris ;
 la gare de Boulainvilliers, une gare ferroviaire du  de Paris, située dans la rue éponyme ;
 la rue de Boulainvilliers, une voie du  de Paris ;